Hiszpania:
 Casas Altas – gmina
 Casas Bajas – gmina
 Casas de Benítez – gmina
 Casas de Don Antonio – gmina
 Casas de Don Gómez – gmina
 Casas de Don Pedro – gmina
 Casas de Fernando Alonso – gmina
 Casas de Guijarro – gmina
 Casas de Haro – gmina
 Casas de Juan Núñez – gmina
 Casas de Lázaro – gmina
 Casas de los Pinos – gmina
 Casas de Millán – gmina
 Casas de Miravete – gmina
 Casas de Reina – gmina
 Casas de San Galindo – gmina
 Casas de Ves – gmina
 Casas del Castañar – gmina
 Casas del Puerto – gmina
 Casas-Ibáñez – gmina

Meksyk:
 Casas – miejscowość

Stany Zjednoczone:
 Casas – jednostka osadnicza
 Casas Adobes – miejscowość spisowa

Osoby:
 Bartolomé Pérez Casas – hiszpański kompozytor
 Ivo Casas – portugalski piłkarz
 José Casas – hiszpański piłkarz
 Juan Francisco Casas – francuski malarz
 Mario Casas – hiszpański aktor
 Ramon Casas – hiszpański malarz

Inne:
 Casas Nuevas – port lotniczy w Hiszpanii

Zobacz też:
 Benalup-Casas Viejas
 Cazas
 Las Casas
 Nuevo Casas Grandes